Polarizacija je izraz, ki lahko pomeni enega od naslednjih pojmov:

 polarizacija valovanja, npr. polarizacija svetlobe
 električna polarizacija
 magnetna polarizacija
 polarizacija elektrolita

Zunanje povezave 

Elektrika in magnetizem
Optika
Nihanje in valovanje